Вільгельм Гіс (молодший) (29 грудня 1863 — 10 листопада 1934) — відомий німецький кардіолог. Його батько Вільгельм Гіс (старший) — відомий анатом.

Біографія 

1893 — відкрив елемент провідної системи серця, який було названо на честь науковця — пучок Гіса.

Працював професором медицини в Гумбольдтському університеті Берліна.

Роботи 
 Beiträge zur Anatomie des menschlichen Herzens. Leipzig 1886.
 Die Thätigkeit des embryonalen Herzens und deren Bedeutung für die Lehre von der Herzbewegung beim Erwachsenen. In: H. Curschmann H et al.: Anatomische, experimentelle und klinische Beiträge zur Pathologie des Kreislaufs. Leipzig 1893, S.14
 Die heutigen Ansichten über den Heilwerth der Mineralwässer: academische Antrittsvorlesung. — Leipzig: Hirzel, 1897. Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
 Über die natürliche Ungleichheit der Menschen. Berlin 1928
 Wilhelm His der Anatom. Berlin 1931
 Die Front der Ärzte. Bielefeld 1931 (2 Auflagen; über seine Türkeireise 1917 an militärische Fronten und seine Beobachtungen unter deutschen und türkischen Soldaten) ()
 Zur Geschichte des Atrioventrikularbündels nebst Bemerkungen über die embryonale Herztätigkeit. / Klin Wochenschr 12 (1933) 569

Примітки

Джерела 
 Whonamedit? Wilhelm His jr   

Німецькі кардіологи
Дослідники бартонельозів